Le Palais de justice de La Rochelle, bâti au  et , est situé 10, rue du Palais à La Rochelle, en France. L'immeuble a été inscrit au titre des monuments historiques en 1925.

Historique 

En 1604, Henri IV fait construire, à ses frais et à l'emplacement de l'antique auditoire du roi, un nouveau palais du présidial (dit palais royal), qui est inauguré le . La façade supérieure est alors en brique et pierre. Le rez-de-chaussée est quant à lui en pierre, avec sept arcades formant porche, reposant sur des piliers et séparées par des colonnes ioniques. Un grand motif décoratif, avec les armes de France et celles de Navarre, supportées de deux statues et en dessous de  l'inscription . Dans la partie supérieure de ce motif principal, une corniche cintrée sert d'appui à deux statues représentants respecteviment la Force et la Justice.

En 1781, est décidé la reconstruction du palais de justice, qui est confiée à François Bertheau-Duchesne, ingénieur en chef des ponts et chaussées de la généralité. Celui-ci modifie peu l'ancienne structure laissant subsister un passage et plusieurs portes. Les travaux commencent en 1783 et le nouveau palais est inaugurée le .

Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du .

Architecture

Références

Voir aussi

Bibliographie 
Émile Couneau, La Rochelle disparue, La Rochelle, Masson & Cie, 1904
M.A. de Quatrefages, La Rochelle et ses environs, La Rochelle, 1866
J.-B.-E. Jourdan, Éphémérides historiques de La Rochelle, La Rochelle, A. Siret, premier volume, 1861
Claude Masse, Recueil des plans de La Rochelle, La Rochelle, éditions Rupella, 1979

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de La Rochelle
 Monuments de La Rochelle
 Histoire de La Rochelle

Liens externes

Monument historique à La Rochelle
Monument historique inscrit en 1925
Palais de justice monument historique en France
Édifice construit en 1614